Ženská dvouhra St. Petersburg Ladies Trophy 2019 probíhala na přelomu ledna a února 2019. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová dvojka Petra Kvitová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Vekićová.

Vítězkou se stala druhá nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala chorvatskou turnajovou osmičku Donnu Vekićovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. 27letá šampionka srovnala vzájemnou zápasovou bilanci na 3–3 a 22leté Chorvatce oplatila lednovou porážku z Brisbane. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour v desátém kariérním finále.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2019